Schritte in der Nacht steht für:

 Schritte in der Nacht (1948), Originaltitel He Walked By Night, US-amerikanischer Film noir von Alfred L. Werker
 Schritte in der Nacht (1961), deutscher Fernseh-Kriminalfilm von Theo Mezger